School of Rock – film del 2003 diretto da Richard Linklater
 School of Rock: Music from and Inspired by the Motion Picture – colonna sonora dell'omonimo film
 School of Rock – musical basato sull'omonimo film
 School of Rock – serie televisiva basata sull'omonimo film
 School of Rock – azienda di educazione musicale statunitense